Csehország
 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, település a Kelet-prágai járásban
 Brandýs nad Orlicí, település az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Brandýs, Chabeřice településrésze a Kutná Hora-i járásban